Захарчу́к — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Захарчук, Александр Ананьевич (1911—1981) — Герой Советского Союза.
 Захарчук, Андрей Николаевич (1974—1995) — мичман морской пехоты, участник первой чеченской войны, Герой Российской Федерации.
 Захарчук, Екатерина Назаровна (1918—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Захарчук, Николай Максимович (1923—2005) — Герой Советского Союза.
 Захарчук, Пётр Михайлович (1953—1996) — подполковник медицинской службы, Герой Российской Федерации.
 Захарчук, Платон Платонович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Захарчук, Сергей Григорьевич (род. 1984) — украинский спортсмен.
 Захарчук, Степан Александрович (род. 1986) — российский хоккеист.